John Payne puede referirse a:

Arte y entretenimiento 

 John Howard Payne (1791-1852), actor y dramaturgo estadounidense
 John Payne (actor) (1912-1989), actor y cantante de cine estadounidense
 "Sunshine" Sonny Payne (John William Payne, 1925-2018), presentador de radio estadounidense
 Johnny Payne, dramaturgo, novelista, académico y profesor universitario estadounidense
 John Payne (actor de voz) (nacido en 1960), actor de voz canadiense nacido en inglés
 John Payne (grabador) (1607-1647), grabador inglés
 John Payne (poeta) (1842-1916), poeta y traductor inglés
 John Payne (cantante) (nacido en 1958), cantante británico de la banda de rock Asia

Política 

 John Barton Payne (1855-1935), político, abogado y juez estadounidense, Secretario del Interior de Estados Unidos 1920-1921
 John D. Payne (nacido en 1950), miembro republicano de la Cámara de Representantes de Pensilvania
 John Otunba Payne (1839-1906), administrador y cronista nigeriano
 John Payne (político de Nueva Zelanda) (1871-1942), político de Nueva Zelanda
 John Payne (político de Queensland) (1860-1928), miembro de la Asamblea Legislativa de Queensland

Religión 

 John Payne (obispo de Meath) (fallecido en 1507), obispo irlandés
 John Payne (mártir) (1532-1582), sacerdote católico inglés y mártir
 John Payne (obispo de Liberia) (1815-1874), misionero estadounidense de la Iglesia Episcopal en África

Deportes 

 John Payne (jugador de críquet, nacido en 1828) (1828-1887), jugador de críquet inglés, padre de los siguientes
 John Payne (rugby union, nacido en 1858) (1858-1942), futbolista y jugador de cricket de rugby inglés, hijo del anterior
 John Payne (futbolista inglés) (1906-1981), futbolista británico
 John Payne (fútbol americano) (1933-2019), entrenador de fútbol americano
 John Payne (futbolista australiano) (nacido en 1950), futbolista australiano de reglas
 John Payne (árbitro) (1844-1928), árbitro de cricket australiano
 John Somers Payne (1926-2013), regatista olímpico irlandés
 John Payne (rugby union, nacido en 1980), jugador de rugby de Tonga nacido en Australia

Otros 

 John Willett Payne (1752–1803), almirante británico